Бої за Пологи — військові дії у місті Пологи Запорізької області, які почалися під час повномасштабного нападу Росії на Україну 2022 року.

Перебіг подій

Березень 
3 березня, станом на 18:00, місто Пологи тимчасово окуповане російськими загарбниками.

7 березня у місті Гуляйполе Пологівського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено десять житлових будинків, територію райавтодору, також горів центральний ринок міста. Загинула одна людина.

8 березня у Пологах утворилася гуманітарна катастрофа. Як повідомив голова Запорізької ОВА, місто шостий день перебувало без світла, води, тепла, їжі та зв'язку. Окупанти не випускали місцевих мешканців з тимчасово окупованих територій до Запоріжжя.

10 березня окупаційні війська обстріляли чотириповерховий житловий будинок у селі Пологи. Одна людина загинула, інша — поранена. Де-не-де тривали обстріли.

14-15 березня російські окупанти обстрілювали мікрорайон «Червоний висілок» у Пологах. Загинуло приблизно 20 мирних жителів, серед захисників полягло 12 бійців.

Липень 
17 липня повідомлено та офіційно підтверджено, що 19-річний нацгвардієць з Прикарпаття на псевдо «Бандит» збив з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» шостий літак російських окупантів Су-25. Напередодні приблизно о 22:00 бійцю вдалося збити крилату ракету загарбників. 19-річний військовик захищає українське небо на Запорізькому напрямку, і тому його в соцмережах українці назвали «Запорізьким месником». Станом на 30 травня він знищив вже три літаки російських окупантів. Після цього нацгвардієць підбив ще два літаки противника та одну крилату ракету.

Примітки 

Пологи
Історія Пологівського району
2022 у Запорізькій області